Saint-Élie (avec un tiret) peut faire référence à plusieurs noms de lieux :

Saint-Élie, ancienne paroisse canadienne du Québec renommée Saint-Élie-de-Caxton ;
 Saint-Élie-de-Caxton, municipalité canadienne du Québec.

Saint-Élie, commune française de la Guyane.